Bredmosstjärn kan syfta på:
Bredmosstjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Bredmosstjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Bredmosstjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (1,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn